658 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево (линия неэлектрифицирована). Расположен в Ртищевском районе Саратовской области, в 6 км от  районного центра Ртищево. Через остановочный пункт осуществляются пригородные перевозки пассажиров на Кирсанов, Ртищево,  Вертуновскую, Умёт. Поезда дальнего следования не останавливаются.

История

Деятельность 
 Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Примечания

Ссылки 
 
 Ост. п. 658 км на сайте www.railwayz.info
 Единая сетевая разметка: 658 км
 Ост. п. 658 км на карте Саратовской области
  Новое летнее расписание движения пригородных поездов 2011 по ЮВЖД
 Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог. Тарифное руководство N 4. Книга 1

 

Станции Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Саратовской области